Серге́й Ви́кторович Деме́шкин (род. 24 февраля 1976) — российский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. В сезонах 2009/2010 и 2010/11 выступал за команду «Енисей», после чего завершил карьеру.

Клубная карьера 
Первым тренером был Михаил Иванович Штрахов.

Статистика выступлений в России

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте БК «Енисей»

Баскетболисты России
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Енисей»